Autjejaurebliereke kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Autjejaurebliereke (Tärna socken, Lappland, 728692-145344), sjö i Storumans kommun, 
Autjejaurebliereke (Tärna socken, Lappland, 728704-145439), sjö i Storumans kommun,  (9,63 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn